

Romans 
 La Corde au cou, roman policier d'Émile Gaboriau (1873)

Films 
 La Corde au cou, film réalisé par Robert Saidreau (1925)
 La Corde au cou, film français réalisé par Joseph Lisbona (1965)
 La Corde au cou, film québécois réalisé par Pierre Patry (1965)
 La Corde au cou (Una Lunga fila di croci), western spaghetti réalisé par Sergio Garrone (1969)

Télévision 
 La Corde au cou, série télévisée réalisé par Marcel Moussy (1978)
 La Corde au cou, épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires (2002)

Bande dessinée 
 La Corde au cou, bande dessinée mettant en scène les Dalton, menacés d'être pendus, et Lucky Luke (2006)

Homonymie de titre